Vorerzgebirge steht für verschiedene Regionen:

 die dem Erzgebirge nordwestlich vorgelagerte Region in Sachsen und Thüringen, geologisch zum Teil identisch mit der Vorerzgebirgs-Senke
 Vorerzgebirge-Region, die dem Erzgebirge südöstlich vorgelagerte Mittelgebirgs-Region in der Tschechischen Republik